Tema hace referencia a varios artículos:

Lengua
 Tema (morfología lingüística), conjunto constituido por un radical y sus afijos, pero sin las desinencias.
 Tema (flexión), parte de la palabra que permanece invariable a lo largo de toda la declinación.
 Tema (semántica), aquella parte del enunciado que se da por ya conocida, en contraposición a la parte no conocida o rema.

Artes
 Tema (música), melodía reconocible, en la que se basa una parte o la totalidad de una composición musical.
 Tema artístico, aquel objeto de preocupación ligado a su época respectiva.
 Tema literario, de una obra literaria o de un discurso.
T.E.M.A. Teatro Escuela Municipal de Albacete. Creada en 1981 para la formación de actrices y actores en esta ciudad. Se mantuvo activa hasta 1983.

Geografía
  Tema (Ghana), ciudad en la costa atlántica de Ghana, y la localidad más cercana al 0° de latitud y longitud.

Historia
 Thema, unidad administrativa del Imperio bizantino establecida a partir de una reforma promulgada por el emperador Heraclio en el .

Informática
 Tema (informática), una serie de elementos gráficos que, al aplicarse sobre un determinado software, modifican su apariencia externa.